Masada of Massada kan verwijzen naar:
 Brigham Paul Doane, beter bekend als Masada, een Amerikaans professioneel worstelaar
Massada, een citadel bij de Dode Zee in Israël
Massada (band), een Nederlandse muziekgroep
Masada (band), een Amerikaanse muziekgroep onder leiding van John Zorn
Masada (televisieserie), een miniserie uit 1981
Masada (songbook), een verzameling composities door John Zorn
Masada (kebabzaak), kebabzaak in Scheveningen, geldt als decor voor het programma Kebab TV van BNN
Mas'ade, een stad in Syrië